

События

Январь 
 15 января — в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Русским царством и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор — перемирие сроком на 10 лет; один из дипломатических актов, завершивших Ливонскую войну 1558—1583. Присоединение к Речи Посполитой Ливонии и Велижа.

Февраль 
 Принц Оранский и Генеральные Штаты призвали в Нидерланды в качестве правителя герцога Анжуйского.
 4 февраля — снятие осады Пскова.
 В битве под Лялицами русская рать Дмитрия Хворостинина побеждает шведов Понтуса Делагарди.
 Начало похода Ермака в Сибирь. Казаки овладели Кашлыком (столицей Сибирского ханства) и начали собирать ясак с манси и хантов.

Май 
 Первое упоминание в Кунгурской летописи о поселении хантыйского князька Самара, ныне город Ханты-Мансийск.

Июнь 
 1 июня — Акэти Мицухидэ предательски напал на своего сюзерена Ода Нобунага. Силы были неравными, и Нобунага, чтобы не попасть в плен, совершил сеппуку.

Октябрь 
 15 октября — папа Григорий XIII ввёл григорианский календарь. В Италии, Польше, Португалии и Испании за четвергом 4 октября по юлианскому календарю следовала пятница 15 октября по григорианскому календарю. Продолжительность года в связи с этим составила 355 дней. В других странах новый календарь введён позднее.
 18 октября — гарнизон крепости Орешек успешно отбивает шведский штурм.
 5 ноября — экспедиция казаков Ермака одержала победу против сибирского войска в битве при Чувашевом мысу.
 1582 (или 1586) — марокканский султан Мулай Ахмед аль-Мансур послал в Судан богатые дары, чтобы почтить вступившего на престол аскию Мохаммеда III.
 1582—1586 — Аския Сонгаи ал-Хаджж.
 Введение Акбаром «божественной веры», соединившей элементы индуизма, ислама и джайнизма.
 Смерть Алтан-хана Тумэтского.
 Нурхаци возглавил одну из групп племенного объединения чжурчженей. Нурхаци считался вассалом Китая.
 1582—1598 — правление сёгуна Тоётоми Хидэёси в Японии.
 1582—1598 — правление хана Тауекеля в Казахской Орде.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1582 году

 29 октября — Дмитрий Иванович, царевич, князь углицкий (младший сын Ивана Грозного), канонизирован в 1606 году как благоверный царевич Димитрий Углицкий (ум. 1591).
 Аллегри, Грегорио — итальянский композитор и священник, представитель римской школы композиторов.
 Бизаччиони, Майолино — итальянский писатель и историк.
 Ксения Годунова — русская царевна, дочь царя Бориса Годунова, внучка Малюты Скуратова и сестра царя Фёдора.
 Ланфранко, Джованни — итальянский художник и выдающийся представитель фресковой живописи высокого барокко.
 Халс, Франс — голландский живописец.
 Чжу Чанло — китайский император династии Мин с 28 августа по 26 сентября 1620 года.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1582 году

 11 декабря — Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба, испанский политик и военачальник, правитель Испанских Нидерландов в 1559 — 1567 годах, известный жестоким подавлением Нидерландской революции (род. 1507).
 Акэти Мицухидэ — самурай, видный деятель периода Сэнгоку в истории феодальной Японии. Мицухидэ был одним из ближайших сподвижников даймё Оды Нобунаги, но позже предал его и вынудил совершить сэппуку.
 Амда — князь тумэтов в 1543—1548, алтын-хан тумэтов в 1582—1583 годах.
 Ода Нобунага — военно-политический лидер Японии периода Сэнгоку, один из наиболее выдающихся самураев в японской истории, посвятивших свою жизнь объединению страны.
 Такэда Кацуёри — самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку. Сын Такэды Сингэна. 20-й глава рода Такэда и правитель провинции Каи (совр. префектура Яманаси).
 Тереза Авильская — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви «босоногих кармелиток». Католическая церковь причисляет её к Учителям Церкви.
 У Чэнъэнь — китайский писатель и поэт эпохи Мин.

См. также